Shay Jordan (Filipinas, 17 de novembro de 1985) é uma atriz de filmes pornográficos radicada nos Estados Unidos.

Biografia 
Filha de filipinos e alemães, Shay passou sua infância no Havaí. Na adolescência mudou-se para San Diego, na Califórnia. Lá freqüentou a San Diego Culinary Art School, aperfeiçoando-se em culinária francesa e asiática.

Carreira 
Iniciou sua carreira pornográfica como modelo erótica, passando então a realizar cenas "solo" e lésbicas. Em 2006 assinou contrato com o estúdio Digital Playground, passando a estrelar cenas heterossexuais.

Prêmios

Recebidos 
 AVN Awards
 2009 - Melhor Cena de Sexo Grupal entre Mulheres (Best All-Girl Group Sex Scene), por Cheerleaders, com Jesse Jane, Stoya, Adrianna Lynn, Lexxi Tyler, Memphis Monroe, Sophia Santi e Priya Rai

 CAVR Awards
 2008 - Top Featured Star (temporada 2007)
 2008 - Melhor Estrela Atrás da Cena (Best BTS) (temporada 2007)

 Outros
 2007 - NightMoves Award – Melhor Atriz Principiante (Best New Starlet)

Indicações 
 AVN Awards
 2009 - Melhor Cena De Sexo Heterossexual (Best Couples Sex Scene), por Pirates II: Stagnetti’s Revenge, com Steven St. Croix
 2009 - Melhor Cena de Sexo Grupal (Best Group Sex Scene), por Cheerleaders, com Alexis Texas, Camryn Kiss, Tommy Gunn, James Deen & Johnny Sins.
 2008 - Melhor Atriz Iniciante (Best New Starlet)
 2008 - Melhor Cena De Sexo Heterossexual (Best Couples Sex Scene), por Babysitters, com Scott Nails
 2008 - Melhor Cena de Sexo Solo (Best Solo Sex Scene), por Shay Jordan: All-American Girl
 2008 - Melhor DVD Interativo (Best Interactive DVD), por Virtual Sex with Shay Jordan.
 XRCO Awards
 2008 - Melhor Principiante (New Starlet)
 2008 - Melhor Química em Cena (Best On-Screen Chemistry), com Scott Nails
 F.A.M.E. Awards
 2008 - Indicada para Estrela Oral Favorita (Favorite Oral Starlet)
 2008 - Indicada para Seios Favoritos (Favorite Breasts)
 2008 - Indicada para Melhor Corpo (Hottest Body)
 2008 - Indicada para Principiante Favorita (Favorite Female Rookie)
 2007 - Indicada para Seios Favoritos (Favorite Breasts)
 2007 - Indicada para Principiante Favorita (Favorite Female Rookie)

 ROG Awards
 2009 - Indicada para Estrela do Ano, Prêmio dos Críticos (temporada 2008)
 2008 - Indicada para Estrela do Ano, Prêmio dos Críticos (temporada 2007)
 2008 - Indicada para Principiante do Ano, Prêmio dos Fãs (temporada 2007)
 2007 - Indicada para Principiante do Ano, Prêmio dos Críticos (temporada 2006)

 CAVR Awards
 2008 - Indicada para Estrela do Ano (Contract Star of Year) (temporada 2007)
 2008 - Indicada para MVP (Most Valuable Pussy) (temporada 2007)
 2007 - Indicada para MVP (Most Valuable Pussy) (temporada 2006)

Filmografia parcial 
 All American Girls 
 Babysitters 
 Backyard Amateurs 5 
 Bad Girls (II) 
 Cheerleaders 
 Control 4 
 Deeper 4 e 10  
 Hannah: Erotique 
 Her First Lesbian Sex 13 
 Hush Digital Playground 
 Jack's Asian Adventure 1, 2 e 3  
 Jack's My First Porn 11 
 Jack's Teen America 20
 More Dirty Debutantes 350 e 358  
 Naked Aces 1, 4 e 5  
 Nurses 
 Pirates II: Stagnetti's Revenge   
 Sexual Freak 3: Shay Jordan 
 Shay Jordan: All American Girl 
 Shay Jordan: Juice 
 Shay Jordan: Leather and Lace 
 Shay Jordan: Lust 
 Shay Jordan: Scream 
 Shay Jordan: Slippage 
 Video Nasty 2: Shay Jordan 
 Virtual Sex with Shay Jordan

Atrizes pornográficas dos Estados Unidos
Atores pornográficos da Ásia
Modelos eróticas
Descendentes de alemães
Pessoas LGBT dos Estados Unidos
Descendentes de filipinos